Roberta Mazzoni ist der Name folgender Personen:

* Roberta Mazzoni (Sängerin) (* 1942), italienische Sängerin
 Roberta Mazzoni (Drehbuchautorin) (* 1951), italienische Drehbuchautorin und Regisseurin
 Roberta Mazzoni (Tänzerin), italienische Tänzerin